Рујиште може бити:

 Рујиште (Бољевац), насеље у општини Бољевац, Србија
 Рујиште (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток, Србија
 Рујиште (Ражањ), насеље у општини Ражањ, Србија

Види још 

 Рујишта, вишезначна одредница
 Рујишка, вишезначна одредница